Dark Water steht für:

 Dark Water (Solent), Fluss in Südengland
 Dark Water (Literatur), Kurzgeschichten-Sammlung von Koji Suzuki (1996)
 Dark Water (2002), japanischer Horrorfilm
 Dark Water – Dunkle Wasser, US-amerikanische Neuverfilmung (2005)

Siehe auch:
 Darkwater, schwedische Metal-Band